Csehország
Mirošov, település a Jihlavai járásban
Mirošov, település a Rokycanyi járásban
Mirošov, település a Žďár nad Sázavou-i járásban